Beteta steht für:

 Beteta (Cuenca), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cuenca

Beteta ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Ramón Beteta (1927–2004), mexikanischer Politiker und Manager
 Ramón Beteta (1901–1965), mexikanischer Botschafter